«John the Fisherman» () — дебютный сингл рок-группы Primus. Песня впервые была выпущена в 1989 году в концертной версии на диске Suck on This, а затем вошла в студийной версии на Frizzle Fry. Песня строится вокруг басовой линии, однако гитарные пассажи составляют основу инструментального звучания «John the Fisherman». Некоторые из дисторшн-звуков, звучащих как гитара, на самом деле являются пассажами бас-гитары Леса Клэйпула.

Фронтмен Primus Лес Клейпул говорил о песне следующее: «John the Fisherman» был написан так давно. Мне нравится писать о вещах, о которых я знаю, чтобы не звучать как идиот, говорящий через мою голову. Я рыбачу. Некоторые папы водят своих детей на футбольные или бейсбольные матчи. Мой же отец брал меня с собой на рыбалку. Это то, что мы делали почти каждые выходные. Как и мои дядя, дедушка — вот чем мы занимались. Это большая часть моей истории. Так что для меня всегда было легко писать об этом. Эти рыбацкие песни продолжали появляться — темы об океане, и это делало их похожими на хронику, подразделом нашей работы.

Выпуск 
Хотя группа выпустила песню синглом и сняла видеоклип (в нём участники группы исполняют песню на борту лодки; в клипе есть камео Кирка Хэммета из Metallica), сингл ожидал весьма сдержанный успех — он был выпущен инди-лейблом; группа достигла массового успеха только с синглом «Jerry Was a Race Car Driver» с дебюта Primus на мейджор-лейбле, альбома Sailing the Seas of Cheese. По этой причине многие забывают «John the Fisherman», считая «Jerry Was a Race Car Driver» первым синглом Primus.

Когда Frizzle Fry был переиздан в 2002 году, началась новая волна интереса к песне со стороны поклонников группы и слушателей. «John the Fisherman» получила ротацию на некоторых радиостанциях и MTV.

Fisherman’s Chronicles 
«John the Fisherman» — это первая часть истории из четырёх частей под названием «Fisherman’s Chronicles» (), которая продолжилась на более поздних альбомах Primus. Его непосредственным продолжением была «Fish On (Fisherman Chronicles, Chapter II)» в 1991 году с альбома Sailing the Seas of Cheese, за которой последовал «The Ol' Diamondback Sturgeon (Fisherman’s Chronicles, Pt. 3)» в 1993 году с альбома Pork Soda и совсем недавно «Last Salmon Man» в 2011 году с альбома Green Naugahyde.

Критический приём 
Рецензент AllMusic Нед Раггетт писал, что песня «вероятно, остаётся самым концентрированным взрывом» на альбоме.

Использование 
Песня вошла в игру для PlayStation 2 и Xbox 360 «Guitar Hero II»; в отличие от многих других песен в игре, «John the Fisherman» в «Guitar Hero» является не кавер-версией, а мастер-треком самих «Primus». В качестве песни из «Guitar Hero» «John the Fisherman» исполнялась в эпизоде «Южного парка» «Guitar Queer-o».

Примечания 

Синглы 1990 года
Песни по алфавиту
Песни Primus
Песни 1989 года
Песни на английском языке
Песни США
Вымышленные рыбаки